Dave Friedman ist der Name folgender Personen:

* Dave Friedman (Trompeter) (1963–2004), US-amerikanischer Jazz-Trompeter 
 Dave Friedman (Fotograf), US-amerikanischer Foto-Journalist

Siehe auch:
 David Friedman